Morris Cowley - antigo modelo de automóvel

Pessoas
Patrick Cowley - Produtor musical
Stewart Cowley - escritor de ficção científica
William Cowley - explorador e bucaneiro inglês do século XVII

Localidades
Cowley (Wyoming)

Desambiguação
Desambiguações de topônimos